Dagbladet er hovednavnet i en lang række aviser, bl.a.:

 Dagbladet (Hærværk) – fiktiv avis fra [[Hærværk (roman)|romanen Hærværk]]
 Dagbladet (1851) – dansk avis udgivet i 1851-1930
 Dagbladet (Norge) – norsk avis grundlagt i 1869
 Dagbladet Djursland – dansk regionalavis 1913-2001
 Dagbladet Holstebro-Struer – dansk lokalavis
 Dagbladet Ringkøbing-Skjern – dansk lokalavis
 Dagbladet Roskilde – dansk lokalavis
 Dagbladet Køge – dansk lokalavis
 Dagbladet Ringsted – dansk lokalavis
 Fredericia Dagblad'' – dansk lokalavis